Wöllert ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Wöllert (* 1950), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Karl Wöllert (* 1942), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Wöller